Ла Реликија има више значења:

 Ла Реликија (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Реликија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику